Кубок Угорщини з футболу 1921—1922 — 6-й розіграш турніру і перший з 1914 року. Переможцем змагань вдруге став столичний клуб «Ференцварош».

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Фінал. Перегравання

Посилання 
 Подробиці першого фінального матчу  
 Подробиці другого фінального матчу  
  Кубок Угорщини 1921/22 на tempofradi.hu  

Кубок Угорщини з футболу
Угорщина
Угорщина